Rustaq peut désigner :
Rustaq, une ville d'Afghanistan
Rustaq, une ville du Sultanat d'Oman